Hedenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Hedenberg (* 1954), schwedischer Schauspieler
 Ludwig Hedenberg (Anders Ludvig Hedenberg; 1781–1809), schwedischer Chemiker

Siehe auch:
 Hedenbergit, Mineral aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“